Натуральне число 2030
 2030 рік до нашої ери
 2030 рік нашої ери